Varrel (Diepholz), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Varrel (Stuhr), een plaats in de Duitse gemeente Stuhr, deelstaat Nedersaksen
Varrel (Lamstedt), een plaats in de Duitse gemeente Lamstedt, Nedersaksen